Jhajjar (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Jhajjar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jhajjar